Гу́дман (Goodman) — английская фамилия. Известные носители:

 Гудман, Аллегра (род. 1967) — американская писательница. 
 Гудмен, Бенни (1909—1986) — американский музыкант и дирижёр.
 Гудман, Джейк (1853—1890) — американский бейсболист.
 Гудмен, Джон (род. 1952) — американский актёр.
 Гудман, Пол (1911—1972) — американский писатель.
 Гудман, Рут (род. 1963) — британский независимый историк, специализируется на истории раннего Нового времени.
 Гудман, Стив (1948—1984) — американский певец. 
 Гудман, Эми (род. 1957) — американская журналистка.
 Гудман, Эрика (род. 1948) — канадская арфистка.

Псевдонимы
 Линда Гудмен (1925—1995) — американская журналистка.
 Ирвин Гудмен (1943—1991) — финский музыкант.

Вымышленные персонажи
 Сол Гудман — персонаж американских телесериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».